Die Abkürzung AHH steht für:
 Akademie des Handwerks Hamburg
 Aktion Hessen hilft
 American Health Holding
 American Home and Habitat
 American HomeHealth
 Amery Municipal Airport in Amery (Wisconsin), USA (IATA-Code)
 Arbeitgeberverbände des Hessischen Handwerks
 Association for Holistic Health

Abkürzung